Larchipel de Kozakura est une région imaginaire du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. Il fait partie de Kara-Tur, un des continents d'Abeir-Toril.

Cette région est largement inspirée du Japon, en particulier de l'époque de Kamakura (du  au ), tant au niveau de son histoire que de sa géographie, de son système politique, ou des coutumes de ses habitants.

Îles 
L’archipel de Kozakura comprend quatre îles principales ainsi que de multiples petits îlots. La plus grande île est Shinkoku, qui forme un arc de 1,400 milles de long. Au nord se trouve l’île de Tenmei, séparée de Shinkoku par la Mer Intérieure, et au sud se trouvent les îles d’Hinomoto et de Mikedono, séparées par l’Amakaikyo, le Détroit d'Ama.

D’autres îles composent l’archipel mais ne sont pas soumises à l’autorité du gouvernement Kozakuran. Il s’agit de l’île de Ryuten, peuplée de barbares vivant en quasi autarcie, de l’île de Kanshu, occupée par des clans de gens du Peuple de l’Esprit du Bambou violents et territoriaux, et de l’île de Kabudono, un repaire de pirates (wako). Les îles d’Obakuto, de Taramuri et de Wabekazan sont quasiment désertes et échappent également à l’autorité de Kozakura.

Eburishima 
Eburishima est une île de la Mer Intérieure et fait partie de la province Tenmei. Elle est à présent habitée uniquement par des pêcheurs, mais fut autrefois une halte pour les korobokuru qui émigrèrent à Tenmei.

Les pêcheurs d'Eburishima sont aussi des contrebandiers avec les liens forts avec les yakuza de Kozakura et quelques wako du sud de Shinkoku. Ils passent en contrebande des épices hors de Tenmei contre de la soie pour éviter les tarifs commerciaux.

Gatajima 
Sous le contrôle nominal de Kanshu, l'île de Gatajima est un endroit balayé par le vent surtout connue pour son manque de ports. Des falaises escarpées et des récifs l'entourent, en rendant l'accès difficile.

Justement parce qu’elle est difficile à atteindre, Gatajima est une cachette idéale pour ceux qui ont besoin d’un tel refuge. Seuls les marins habiles et familiers avec les eaux environnantes peuvent trouver un chemin sur sa surface rocailleuse. Des wako et d'autres hors-la-loi se cachent sur Gatajima ou y entreposent de temps en temps des objets de valeur.

Hinomoto 
Hinomoto est le lieu de retirement du Frère Céleste (Nagikami). L'île n'a pas de chaînes de montagnes particulières, bien que les collines boisées qui courent le long de la province Gumi soient appelées quelquefois les Collines de Fokobi. La Forêt de Fokobi occupe la portion du sud de la Province Gumi. Les gens de cette île vivent de leur pêche et coupent du bois de construction pour la réparation des bateaux de passage.

Itzuhachi, dans la Province Mito, est la plus grande ville d’Hinomoto. C'est un port de navigation et une halte pour les vaisseaux qui voyagent à travers les Détroits d'Ama. La Baie d’Omitsu est un golfe naturellement abrité entouré de petites baies peu profondes idéales pour la pêche. La petite île d'Itzujima, couverte de bambou, est entourée de récifs. Elle est inhabitée, mais abrite une grande population de tortues de mer et d’oiseaux marins. Des hai nu habitent le long de la côte nord-ouest de Hinomoto et gardent une des entrées de la maison du Seigneur de la Mer.

En raison de son importance religieuse, Hinomoto est aussi connu comme l'Île aux Mille Temples. Les temples et autels consacrés au Frère Céleste ou ses moindres aspects quadrillent l'île, des côtes aux forêts les plus reculées. Par décret du premier empereur, les armes sont défendues sur l'île, afin que sa paix sacrée ne soit pas dérangée par des pensées guerrières ou des combats. Ce décret est souvent négligé, mais est encore punissable de mort si les autorités choisissent de le mettre en application. Aucune arme n'est portée ouvertement dans les villes ou les villages, excepté par les samouraïs avec dispense spéciale du shugodai d’Itzuhachi.

Kabudono 
Kabudono est une de trois grandes îles qui ne sont pas sous contrôle de Kozakura mais qui sont plus ou moins dans sa sphère d'influence. Kabudono est une terre basse à l’ouest d’Hinomoto dont les sommets ne sont guère plus que des collines surdéveloppées. Celles qui se dressent sur le long de la côte du nord-est au sud-ouest sont appelées les Collines du Cormoran. Les forêts de bambous et de platanes sont éparpillées à travers la moitié sud de l'île. Des pêcheurs et des wako font de Kabudono leur maison, de même que des hsing-sing dans les forêts du sud.

Hagurejima se dresse abruptement hors de l'océan au nord-ouest de Kabudono, en se terminant en sommets montagneux aux pentes couvertes de bambous. Des plages peu profondes et sablonneuses bordent l'île à l'ouest, tandis que le rivage de l'est se caractérise par de nombreuses criques et de petites baies. C'est un point de mouillage pour les wako connu et est souvent nettoyé par les vaisseaux de guerre de Kozakura. La ville portuaire de Yoetsu est aussi un port de wako, moins harcelé par les vaisseaux Kozakurans à cause de la concentration de jonques wako qui s’y trouvent. Les négociants Kozakurans préfèrent éviter l’endroit également, mais les contrebandiers et les petits négociants accueillent les marchandises à prix réduit qu'ils peuvent acquérir dans les divers marchés de Yoetsu. Quasiment n'importe quoi peut être acquis à un bon prix dans cette ville portuaire où la plupart des marchandises vendues sont le produit d'attaques de pirates.

La Lily D'or, la jonque wako du capitaine Pan Chu, fait régulièrement escale à Yoetsu.

Kagune 
L'îlot de Kagune se trouve dans la Mer Intérieure non loin d'Eburishima et de Tenmei. C'est un affleurement stérile, recouvert par les eaux durant les marées hautes, et un récif traître pour vaisseaux pendant les tempêtes de mer. Kagune n'a aucune source d'eau, et aucune végétation excepté des plantes aquatiques.

Le Peuple de l’Esprit de la Mer rapporte qu'un système de caverne sous-marines sous Kagune est occupé par des dragons de mer qui ont été aperçus dans la région. Les dragons de mer sous Kagune sont de jeunes lung wang, mais il y a de cinq à dix d’entre eux dans la résidence à tout moment, et ils présentent un risque certain de par leur nombre si ce n’est leur dimension immature.

Kanshu 
Au nord et à l'ouest de Tenmei se trouve l'île de Kanshu, une de trois grandes îles avoisinantes ne faisant pas partie pas de Kozakura mais qui tombent dans sa sphère d'influence. Kanshu n’a pas de montagnes escarpées, se caractérisant plus tôt par ses collines boisées, ses vallées fendues et une colonne vertébrale centrale de corniches boisées. La Forêt de Chijoshi couvre la plupart de l'île où peu de terrain agricole est cultivé. Les gens vivent des bois ou de l'océan. La ville d'Iewara est la plus grande colonie sur Kanshu et est le centre du commerce avec Kozakura et Wa.

À divers moments dans l’histoire, les envahisseurs d'autres terres ont essayé de commencer des colonies sur Kanshu. À chaque fois, les hommes, le Peuple de l'Esprit du Bambou et les shan sao de la Forêt Chijoshi ont repoussé les intrus avec succès. Kanshu reste une terre indépendante couverte de forêts denses. La ville d'Iewara et le territoire autour est la propriété du Seigneur Betsui Kando, chef de ce clan de Peuple de l'Esprit du Bambou. Iewara exporte du bois de construction et supporte une assez grande flotte de pêche. C'est une place brute et non raffinée pour vivre, pleine de forestiers rugueux et de pêcheurs.

Sur la tolérance de Seigneur Betsui Kando, Hojo Todahiro habite à Iewara, avec plusieurs centaines de ses partisans et leurs samouraïs qui ont fui avec lui dans l’exil. Depuis qu'il y a élu domicile, Iewara est remplie d’espions déguisés en pêcheurs, en négociants ou en diplomates. Les représentants de toutes les factions de Kozakura peuvent être trouvés dans cette ville, car chaque faction tente d'aider ou d’entraver Hojo, ou simplement de se tenir informée de ses plans et de ses actions.

Marujima 
Marujima se trouve dans la Mer Intérieure de la côte du nord de la province Miyama. Les falaises de l'île sont une place de nidification pour une grande variété d'oiseaux de mer, et les tortues de mer se nichent sur les rivages sablonneux du nord. Les hauts-fonds autour de l'île sont une place populaire pour les pêcheurs de Miyama pour attraper des crabes et des homards.

Des ningyo, des créatures aquatiques aux cheveux roux, sont quelquefois aperçues dans les hauts-fonds autour de Marujima.

Matsujima 
Matsujima se trouve au nord-est de la province Gizan. L’île est facilement identifiée par ses hautes falaises et son profil aux pentes abruptes. Le passage entre la côte de Gizan et Matsujima est le canal plus profond et le plus sûr à l’extrémité sud de la Mer Intérieure. Quelques villages de  pêcheurs occupent l'île qui est plus connue comme simple repère pour ce canal.

Matsujima est aussi le refuge de la wu jen Yosuki.

Mikedono 
L'île Mikedono se trouve à l’extrémité sud  de la chaîne des îles Senshi, créée par les dieux comme le résultat d'un duel. Mikedono fait 200 milles de long et fait en moyenne 100 milles de large. La chaîne de montagnes basses qui traverse la province Kumachi d'est en ouest est appelée la Chaîne du Soleil Levant. L’éperon sud qui domine la province Akime est connu sous le nom des pics Shibuno. La dense forêt de Benduri occupe la partie sud et de riches rizières côtières la partie nord.

Nakohama est la plus grande ville de Mikedono. Elle est célèbre pour sa flotte de  pêche, pour la Fonderie Impériale de minerai d’argent localisée là, et son commerce de perles. Des korobokuru ont été amenés de Tenmei pour s’occuper de la fonderie d'argent et des opérations de récupération du métal, et près des montagnes se trouvent des communautés de mineurs humains.

Parce que la fonderie est à Nakohama, le gouverneur provincial, Akiyama Todo, a plus de pouvoir que la plupart des gouverneurs. Il est corrompu et détourne secrètement de l'argent des opérations de fonderie. Todo a des liens avec les wako qui rôde habituellement dans les eaux au sud-ouest de Shinkoku, et qui aimerait voler l'argent de gouvernement. Yoemura est surtout connue pour l’école d’escrime du célèbre maître kensai Ebusado.

Nakashima 
Nakashima se trouve à mi-chemin entre Shinkoku et Tenmei. Les eaux autour de l'île sont traîtres avec des récifs submergés et des bas-fond, mais les pêcheurs qui vivent là tirent un excellent profit des ormeaux, des huîtres perlières, des anguilles et des crustacés. Les requins sont communs dans la région et font de la plongée pour les perles et les ormeaux une activité dangereuse.

Les embarcations de pêche ont des problèmes dans les eaux dangereuses autour de Nakashima. Des wako naviguant sur de petits vaisseaux se regroupent quelquefois, faisant une razzia dans cette région et semant leurs poursuivants en coupant près de Nakashima.

Nishishima 
Au large de la province Toyaki au sud-ouest de Shinkoku, l'île de Nishishima est faite de denses collines boisées et de plages rocheuses. Elle a toujours été une cachette commode et une halte pour les wako et est évitée par les pêcheurs bien que la pêche y soit bonne.

Les pirates dans la région qui accueillent de nouveaux membres dans leurs équipages utilisent Nishishima pour les cérémonies. Leurs feux de joie peuvent être vus sur les plages en les telles nuits. Il est dangereux pour les personnes sans protection de s’y trouver alors, en raison des mauvais esprits et fantômes assistant souvent aux cérémonies d'initiation et possèdent, hantent ou tuent toute victime potentielle.

Norinoshima 
Dans la Mer Intérieure au nord de la province Miyama, Norinoshima est une île accidentée avec un port profond et abrité. Elle a longtemps été habitée par les pêcheurs et les cultivateurs de riz. Hojo Todahiro a rassemblé sa flotte autour de cette île à la fin de la Guerre Hojo et a réorganisé ses armées allié après une série de combats indécis sur terre et sur mer. Avant que les forces combinées puissent s'assembler complètement pour commencer une campagne décisive, elles ont été surprises par les bateaux et les hommes de Takenaka Sugawara. Cette bataille a mis fin à la Guerre Hojo avec la défaite des forces de Hojo Todahiro en 1421 CK (1348 CV).

Les restes de la flotte de Hojo Todahiro reposent au fond du port de Norinoshima, et offrent des récompenses pour ceux assez braves pour explorer leurs épaves. Parmi les choses perdues sur le vaisseau amiral submergé de Todahiro sont des armures, des armes enchantées et plusieurs objets magiques de type inconnu.

Obakuto 
Au sud-est de Hinomoto se trouve l'île d'Obakuto. Son profil distinctif de grandes flèches et sa côte déchiquetée en font un repère facilement identifiable pour les marins et les pêcheurs. L'île est habitée par des barbares qui chassent les dragons-tortues, communs dans les eaux locales.

Les gens d'Obakuto adorent un esprit divin dragon-tortue et sacrifient un être humain une fois par année à un dragon-tortue jaillissant de l’océan pour apaiser cet esprit.

Ojimne 
Au-delà de la pointe sud-ouest de Tenmei se trouve l'île d'Ojimne, une saillie rocailleuse et déchiquetée de pierre sombre entourée de remous et de courants imprévisibles. Le passage entre elle et Tenmei est particulièrement dangereux. Ojimne est inhabité.

Le vénérable sage Kaure, espérant l’illumination, a accosté une fois sur Ojimne malgré le grand risque pour le bateau qui l’y amena. Quand le bateau est revenu un mois plus tard, l'homme était encore vivant, bien qu'il n’y eût ni nourriture ni eau sur l'île. Plus tard, il a été aperçu vendant une petite quantité de divers articles précieux dans Renkyu. De vieilles pièces, des gemmes et un wakizashi exceptionnel étaient venues avec lui de l'île, mais il a refusé de dire comment il les avait trouvés. Kaure n'est jamais revenu à Ojimne et a refusé de parler de son séjour là-bas. D’autres, qui ont voulu explorer l'île, ont échoué à l'approcher sans risques ou ont disparu après avoir débarqué.

Okaroshima 
Située ans le Golfe de Mi, cette île est érodée d'une manière fantastique par l'océan. Son rivage est criblé de cavernes creusées dans la pierre, et les vagues créent de spectaculaires geysers d'eau salée pendant marées hautes et les tempêtes. Un temple dédié au Seigneur de la Mer se trouve là, loin des villages de pêcheurs occupant le rivage abrité du nord-est.

Le temple d’Okaroshima est sacré pour les marins, les pêcheurs, les gens du Peuple de l'Esprit de la Mer, et d'autres qui sont attachés de près à la mer. La secte qui s’en occupe a aussi tout près un monastère et  un hospice pour les pèlerins. Un tribut au Seigneur de la Mer y est donné dans une cérémonie chaque année, une occasion si célèbre que l'empereur lui-même y assiste chaque automne.

Pour les ceux qui souhaitent contacter le Seigneur de la Mer ou visiter son royaume, un pèlerinage au temple d’Okaroshima est considéré comme essentiel. L'île elle-même est un bon point du départ pour les voyages sous-marins de cette sorte.

Ryuten 
Ryuten est la troisième des trois grandes îles de Kozakura à être hors du contrôle de l'empereur. Elle s’étend au nord de Tenmei, facilement visible depuis l’autre côté de l’étroit Détroit de Suro, à la pointe nord de Tenmei. Ryuten s’élève doucement au-dessus de la mer et a des vallées étroites, des collines escarpées et des corniches hautes et boisées. La forêt tempérée d’Obitake couvre la plupart de l'intérieur des terres. Shizumi est le centre des échanges et du commerce sur l'île.

Le Détroit de Suro qui sépare Ryuten et Tenmei est connu pour son courant dangereusement rapide, les vaisseaux peu familiers avec le détroit préférant l'éviter. Ryuten a des vastes étendues de terres inexplorées où personne ne vit hormis des humanoïdes et des créatures anormales. Ces êtres restent dans les collines boisées, tandis que les êtres humains de Ryuten restent dans les vallées côtières. Les seuls contacts entre les deux sont des altercations hostiles, et il est dangereux d'explorer profondément l'intérieur de l'île.

Les habitants de Ryuten sont des barbares, avec une vie tribale et rude et peu de culture propre. Ils entretiennent des relations commerciales avec les korobokuru du nord de Tenmei pour les métaux qui y sont extraits. Leur maroquinerie est estimée et rapporte un bon prix comme article commercial. Le chef barbare Joyui est le seigneur de Shizumi, sur l’île de Ryuten et a plus de contact avec les étrangers que la plupart de ses congénères.

Îles Senshi 

Les Îles Senshi sont un archipel d'îles de dimensions variables qui s’étirent de Mikedono au Golfe de Mi. Quelques-unes sont des rochers stériles lessivés par océan, mais la plupart accueillent un peu de végétation et au moins une ou deux des criques abritées où les bateaux de pêche peuvent s’amarrer.

Comme notées sur la carte ci-contre, les îles se nomment : Heike (1), Senshi (2), Ojo (3), Uemi (4), Ieyaku (5), Shimo (6), Mishi (7), Kamine (8), Tsune (9), Mifura (10) et Tojuki (11).

Une myriade de petits bateaux de pêche naviguent dans les eaux et autour des îles. L’archipel des Senshi est une des meilleures zones de pêche de Kozakura, mais est très bien connu pour ses larges parcs à huître et les perles qui en proviennent. La plupart des insulaires pêchent ou plongent pour les perles, et beaucoup de gens du Peuple de l'esprit de la mer travaillent comme pêcheurs de perles. Les bateaux évitent les courants traîtres sur le côté est des îles, et les jonques évitent cette zone.

De ces îles, Kamine et Tsune sont des cailloux sans source d'eau naturelle. Les autres ont des sources ou assez de cuvettes naturelles afin que les plantes puissent grandir. L'île de Senshi est la plus densément couverte. Sur un rivage face à l'est se trouve un des temples du dieu de la mer les plus anciens de Kozakura.

Shinkoku 
L'île principale de Kozakura s’étend sur plus de 1,400 milles de pointe à pointe. Sa largeur varie de 350 milles à son point le plus large, à 70 milles au niveau de l’étroite province Miyama. Le nord de Shikoku a des hivers froids et neigeux et des bois de pins, tandis que la pointe sud a des étés humides et de denses forêts tropicales de bambou. La chaîne de montagnes qui court sur la longueur de Shinkoku est connu sous le nom d’Echine du Dragon, une référence au grand dragon de terre qu’on dit dormir sous les terres de Kozakura.

Shinkoku réunit presque les trois quarts de la population Kozakurane, est la plus grande île productrice de riz du pays et le centre de la culture et de la civilisation Kozakurane, mais les créatures non humaines qui se cachent dans les montagnes intérieures sont plus qu'un problème passager pour les gens de cette île. Ne se préoccupant pas de la politique humaine et leurs loyautés, ils s'occupent de leurs propres affaires, s’introduisant sur les territoires humains et attaquant ou coopérant avec les gens civilisés selon leurs intérêts. L'anormal et l’inhumain n'est pas difficile à trouver dans Shinkoku, si vous vous éloignez des sentiers battus. La plupart des habitants vivent comme pêcheurs sur la côte, ou comme cultivateurs de riz dans les vallées côtières. La vie dans ces petites vallées est dure et solitaire, peu attirante pour la majorité des gens de Kozakura.

La plupart de la population vit autour de trois grandes plaines. Ces régions fournissent de vastes étendues de terre agricole fertile. La plus grande de ces plaines est centrée autour de la capitale impériale de Dojyu. Riche par sa production de riz, la plaine Dai a été l'objet de lutte politique depuis des siècles. Quiconque contrôle la plaine Dai contrôle le cœur de Kozakura. La plaine Jodo est localisée sur la partie nord de l'île et est la deuxième plus importante par sa dimension et sa production de nourriture. Bien que loin du centre impérial et quelque peu isolée, elle s’est avérée une base de pouvoir utile pour les seigneurs de guerre. La troisième région de plaines est un petit groupe de vallées dans la province Miyama. Bien que peu importantes en superficie ou en production de nourriture, ces plaines sont à califourchon sur l’étroite bande de terre qui connecte les moitiés nord et sud de Shinkoku. Qui gouverne la province Miyama contrôle les mouvements de commerce, d’information et de troupes entre les deux côtés de l'île.

Shizushima 
L'île Shizushima s’élève seule dans la baie du même nom. L'île paraît luxuriante et fertile de loin, avec des plages de gravier et plusieurs criques prometteuses. Cependant, la baie et les eaux autour de Shizushima sont dépourvues de poisson, tandis que des apparitions étranges et lumières peuvent être vus sur les rivages d'île. Elle est considérée un endroit de grand mal et est évitée par tous. Même les ninjas Konishi ne savent pas quels secrets se cachent sur Shizushima. Ceux qui débarquent sur l'île et qui s’aventurent hors de vue du rivage ne reviennent pas.

Taibojima 
Taibojima se trouve dans la Mer Intérieure non loin de la côte du centre de Tenmei. De communautés rurales et de pêche sont localisées là, dont les revenus vont à la province Tenmei. Taibojima a une valeur tactique comme un port naval, et une garnison permanente de troupes impériales est placée là. Des samouraïs servent comme marins sur les vaisseaux si nécessaire.

La plupart des samouraïs présents sur Taibojima ont servi sur des vaisseaux de guerre sous le commandement de Takenaka Sugawara pendant la Guerre Hojo. Ils sont personnellement loyaux à la cause de Sugawara, bien qu'ils soient maintenant sous les ordres du shikken Takenaka Okawa. Si une guerre devait éclater entre les factions Takenaka, ils supporteront Sugawara. Leur commandant, le seigneur Watanabe Subero craint que cette intention puisse être repérée, et pour cette raison est soupçonneux de tous les étrangers qui croisent le chemin de ses samouraïs sur Taibojima. Watanabe a restreint les mouvements des étrangers sur l'île, exige qu'ils portent des laissez-passer, et les garde sous surveillance constante.

Tanekashima 
L'île de Tanekashima, à la pointe sud-est de Kanshu est le site de modestes mines produisant du fer, et la demeure des korobokuru qui les exploitent. Ils entretiennent des relations commerciales avec les négociants de passage ou avec Iewara. Un gargantua insectoïde s’est déchaîné sur l'île il y a quelques années et il est craint que ses œufs attendent assoupis dans les collines éloignées et puissent éclore pendant une vague de chaleur prolongée.

Taramuri 
Au sud-est d'Obakuto se trouve l'île basse de Taramuri. Entourée par un vaste récif corail, l'île est difficile d'approche pour tout vaisseau plus grand qu'un bateau de pêche. Taramuri est habitée seulement par des singes et des monstres su.

Les monstres su de Taramuri sont si vicieux qu'ils ont découragé avec succès les pêcheurs d'établir un village sur l'île ou d’en explorer l’intérieur. Les manuscrits de l’ancien sage Chong P'ui font référence aux fontaines magiques qui sont supposées exister quelque part sur l'île, mais cela n'a pas été vérifié de mémoire d’homme.

Tenmei 
La deuxième plus grande île de Kozakura, Tenmei, se trouve au nord de Shinkoku et forme la limite nord de la Mer Intérieure. Les montagnes centrales de Tenmei sont moins hautes que celles de Shinkoku, mais sont plus escarpées et plus densément boisées. Les sommets au nord-est de Tanegawa sont appelés la Chaîne Gosuki, ceux du sud-ouest sont connus comme les Dents de Kanfu.

La plus grande population de korobokuru dans Kozakura est dans les bois de la Chaîne Gosuki de Tenmei. Les humains de Tenmei ont peu envie d’extraire les métaux dans les hautes montagnes hostiles, et laissent avec plaisir cette occupation aux korobokuru qui vivent là. Les hommes vivent en cultivant du riz et de la pêche dans la Mer Intérieure, et en faisant du commerce de céramique faite avec les argiles uniques trouvées près de la ville de Yoshida.

Yoshida est la capitale de la province de Tenmei, et le siège du shugo-daimyo Suzuki Motosune. Le Temple de la Brume Rouge, un culte basé près du volcan Daidake, a une forte mais subtile influence sur les événements dans Yoshida. La ville septentrionale de Tanegawa est habitée par des humains barbares et les korobokuru, tout comme est les montagnes Gosuki. Le commerce dans le fer et le cuivre est mené à travers le port de Tanegawa, tout comme la contrebande de marchandises de luxe de l'île d'Eburishima.

Les Oni sont un problème dans les deux chaînes montagneuses et dans la Forêt Kanfu. Eux et d'autres créatures anormales ne cèdent que lentement le chemin devant les humains et ont ralenti l’occupation de l'intérieur de Tenmei.

Wabekazan 
Loin au sud-est de Mikedono se trouve l'île de Wabekazan, un cône de basalte volcanique. L'île est apparue pratiquement en une nuit il y a presque 100 ans, et vomit encore de la lave à intervalles rapprochés.

Wabekazan est faite de pierre nue et réchauffée par les feux volcaniques. Il n'y a rien d'intéressant sur l'île, et ses coulées de lave et les gaz toxiques en font une place dangereuse à explorer.

Yarujima 
Yarujima se trouve presque à mi-chemin entre Shinkoku et l'île de Hinomoto. Son unique plateau boisé se dresse au-dessus de l'océan, tombant abruptement sur une étroite bande de rivage. Des cours d'eau se jettent dans des ravins escarpés, et seul là où ces ruisseaux arrivent dans l'océan le sol est assez malléable et fertile pour cultiver.

Yarujima est aussi appelée l’Île d'Exil, en raison des malheureux prisonniers politiques qui y ont été exilés au cours du temps. Il y a un village sur l'île occupé seulement par les soldats assignés là comme gardes. Un navire est également amarré là et patrouille dans les eaux environnantes. Il est défendu de s’approcher ou de débarquer sur Yarujima sans un laissez-passer de l'empereur ou du shogun.

Les personnes puissantes et de haut rang hors de faveur avec le gouvernement sont bannies quelquefois à Yarujima. Leur localisation et leurs activités peuvent être surveillées plus attentivement que s'ils avaient été expulsés simplement de Kozakura, et de cette manière, ils ne sont pas autorisés à une mort honorable par hari-kiri. Une garnison de bushi affectée sur l'île garantit l'isolement de l'exilé. Hojo Todahiro a manqué de peu ce destin qui est habituellement équivalent à une sentence à mort. Le dernier régent Honda a fini ses jours sur l’île d'Exil après la chute de sa famille du pouvoir après la Guerre Tennu.

Villes

Chimotoge 
La passe Chimo est le col le moins élevé et l’itinéraire le plus facile pour traverser l’Echine du Dragon. La route à travers la passe est une extension récente de la Route Impériale. Au sommet de la passe, des forêts de bambou se mélangent avec des bosquets de cèdres autour de la ville de Chimotoge qui est en carrefour d’où partent beaucoup de plus petites pistes menant dans les montagnes. Maintenant que la Route Impériale passe ici, Chimotoge a prospéré par le commerce avec l’intérieur du pays. Le Château Chin a été récemment érigé et garde la passe contre les bandits.

Chimotoge est au centre de la province Fukudo, un territoire traditionnellement gouverné par la famille de Takenaka Okawa. Dans un intelligent coup politique, l'empereur retraité a réussi à nommer un gouverneur provincial à cette province, Ashigi Desugaki qui est loyal aux intérêts impériaux. Ashigi Desugaki a son siège de gouvernement dans Chimotoge. Le Château Chimo se trouve sur les terres de l'état et a été construit avec l'argent impérial. Le gouverneur provincial a le contrôle nominal de la garnison du château qui consiste en samouraïs au service de l'empereur, tel que ceux qui gardent la Route Impériale.

Ce fort pouvoir militaire dans sa province natale est une épine dans le pied du shikken Takenaka Okawa. Chimotoge est un foyer d'intrigues parce que c'est une forteresse impériale au milieu de la base de pouvoir du shikken. Ce que le shikken ne sait pas encore, mais pourrait apprendre à son déplaisir, est qu’Ashigi Desugaki est aussi allié secrètement avec Takenaka Sugawara et pourrait utiliser ses troupes pour supporter la cause de ce dernier.

Un autre résident controversé de Chimotoge est le wu jen Genbudo. Son château est isolé derrière de grands murs de cour. Peu sont admis à l’intérieur, pourtant les nobles voyagent d'aussi loin que Dojyu pour demander ses services. Genbudo est dissimulé par un écran quand il consulte ceux qui ont besoin de son aide, et n'a donc jamais été vu par personne à l'extérieur de son logis. Il n'a jamais quitté sa maison depuis qu’il est arrivé à Chimotoge il y a 60 ans, mais accomplit ses ordres magiques sur place ou à distance. Il y a une rumeur selon laquelle Genbudo serait en réalité le wu jen Goboro l'Estropié, qui a disparu après son duel avec Ch’u Tei Zao il y a plus de 200 ans au sommet du mont Kazayama.

Dojyu 
La capitale impériale de Dojyu est situé sur une colline dans le centre de la Plaine Dai, sur la Rivière Dai. Organisé comme un centre administratif durant le règne de l'Impératrice Jumei, Dojyu est depuis longtemps devenu plus étendue que ses limites originales. Les quatre Districts de la Cité Intérieure bordent la Rivière Dai. Les trois Districts de la Cité Extérieure s'étendent autour des fortifications et se regroupent autour des deux portes qui donnent accès à la Cité Intérieure. Le Palais Impérial est une enclave fortifiée au cœur de la ville, une oasis de tranquillité par rapport à l’agitation de la capitale.

La Cité Intérieure est divisée en quatre quartiers, ou Districts. Le premier District contient le Palais Impérial et les bâtiments de la Cour Impériale, leurs toits en tuiles rouge clair visibles de loin. C'est la résidence de l'empereur Gonijo et de l’Empereur retiré Gokammu. Le deuxième District contient les bâtiments du gouvernement et de l’administration, et les residences des hauts fonctionnaires et des nobles. Dans le Troisième District se trouvent les résidences des samouraïs et des autres partisans des nobles de la cour. Dans le Quatrième District se trouvent les magasins des négociants et les entreprises qui servent la capitale.

Les demandes de la capitale dépassent facilement les possibilités du Quatrième District, et trois nouveaux Districts à l'extérieur des murs accueillent le débordement de services, magasins et les maisons des gens communs. Les entrepôts, tanneurs, teinturiers de soie et brasseurs de saké font leur affaires à l’est de la ville où la Rivière Dai emporte les effluves de leur travail en aval. En amont sont établies les propriétés des nobles de la cour, utilisées comme retraite paisible en été.

Seulement deux entrées donnent accès à la Cité Intérieure de Dojyu. Les portes sont grandes et larges, faites de pierre renforcées par des remparts avec des sculptures décoratives. La porte qui est face à l'est est appelée la Porte du Soleil Levant, cette qui fait face à l'ouest en amont est appelée la Porte du Soleil Couchant. Les yakuza des Deux Portes, le plus de puissang gang yakuza de Dojyu, tire son nom de ces deux portes.

Les trois écoles majeures de la Voie de l’Illumination ont leurs temples principaux à Dojyu. Umoroji, le siège de l'école de Toro-dai, a été déplacé de Fukama à Dojyu en 560 CK (486 CV), tandis que le temple Kanchai fut fondé en 701 CK (627 CV) ; les deux sont localisés dans la Cité Intérieure. Le temple de Konjo, le dernier arrivé, a été fondé en 859 CK (785 CV) et est à l'extérieur de la Porte du Soleil Couchant à légère distance de la ville. Les Haut Prêtres des trois temples principaux de Dojyu sont : Kajume, prêtre Toro-dai, Niduro, prêtre Konjo, et Gamihara, prêtre Kanchai. Bien que ces prêtres ne mendient pas comme font les shukenja, ils ont les mêmes pouvoirs magiques.

Dojyu est également le siège de la Société du Paon Irridescent dont les plus hauts membres habitent dans le deuxième District. Son Grand Maître secret est Obuno Yoshigi, qui est aussi conseiller de Takegai Uezami, le Chef du Conseil d'État.

Fukama 
Fukama était la capitale originelle de Kozakura, le siège de pouvoir du clan Akimatsu dans leur province natale de Shizume. Pendant plus de 500 ans, les empereurs kozakurans ont gouverné depuis Fukama, jusqu'à ce que la capitale soit déplacée à Dojyu, durant le règne de l'Impératrice Jumei. Autrefois la demeure de la noblesse courtisane qui estimait les arts et la culture plus que la guerre, Fukama reste la capitale culturelle de Kozakura.

Fukama n'a jamais été organisée comme une capitale et s’est développée autour du Château Fukama, la forteresse Akimatsu. Le château allongé est aussi appelé le Vieux Palais et occupe le centre de Fukuma. Le Vieux Palais est utilisé par l'empereur lors de ses visites dans le nord, et sert quelquefois de résidence à l'empereur retiré.

Fukama est divisé en dix districts, dont cinq qui ont été abandonnés quand la capitale a été déplacée et sont tombés depuis dans le délabrement et la ruine. La cité intérieure, sur les terrassements externes du Château Fukama, inclut des districts résidentiel et d’affaires. C'est aussi le site du plus vieux temple de la Voie de l’Illumination de Kozakura, de l'école de Toro-dai, fondé en 463 CK (389 CV). Bien que la ville soit négligée par la plupart de la noblesse, il reste un des rares refuges pour le clan Honda, autrefois puissant. Honda Chimoshi est gouverneur provincial de la province Shizume et gouverne depuis Fukama.

La vieille capitale a toujours été connue pour ses œuvres d'art et ses travaux manuels. Les riches seigneurs commissionnent fréquemment l’art, la poterie ou le travail de l'émail. La Troupe Impériale Noh de Fukama est considérée comme la meilleure de tout Kozakura. Ils voyagent fréquemment, une bonne couverture pour le vrai travail de l’artiste vedette Watanabe Okaji. Okaji est en fait un espion au service de l'empereur, avec des liens avec les ninjas Konishi.

Gifu 
Gifu a été déclarée centre du gouvernement shogunal en 1119 CK (1045 CV). Localisée dans la province Tairayama près de la frontière de la province Moro, Gifu occupe une place naturellement fortifiée sur des terres traditionnellement commandées par le clan Hojo. Il a été sélectionné comme site du bakufu parce que c'était facile de défendre, centralement situé, et flanque la Route Impériale entre l’ancienne et l’actuelle capitale, Fukama et Dojyu, les centres culturels et commerciaux de Kozakura.

Gifu a grandi autour du Château Hojo, la plus grande forteresse de ce clan. Le château est situé sur une falaise rocheuse, avec uniquement des routes sinueuses et escarpées menant à lui. La ville de Gifu entoure le Château Hojo et s’étend plus bas sur les routes montagneuses. Le bakufu mène ses affaires dans la ville supérieure, tandis que la ville inférieure est laissée aux artisans, aux résidences communes et aux services pour la circulation de la Route Impériale.

Le shikken Takenaka Okawa vit et travaille à Gifu. Autrefois fermement contrôlés par le clan Hojo, les Takenaka sont arrivés au pouvoir dans cette ville. Ils sont particulièrement méprisés par seigneurs locaux de la province Tairayama, depuis qu'ils bénéficient de revenus et d’allégances qui étaient autrefois seulement dus à la famille Hojo.

Les ninja du clan Uji sont basés dans cette ville, ainsi que le gang du Nuage Sombre, un groupe ambitieux de yakuza qui s’occupe en faisant du chantage à des membres du gouvernement. Leur chef est Watagawa Takeshiro, un yakuza originairement de Wa, qui peut être contacté par une demande discrète au bureau des messages dans le Château Hojo.

Jitogawa 
Jitogawa est localisé sur un delta de rivière humide à côté du marais Shibinuma. C'est le centre de production de la soie dans Kozakura et a un des rares ports impliqué dans le commerce avec l’étranger à cause de la soie qui y est fabriquée. Son port n'est pas aussi grand que celui de Renkyu, mais est plus développé que la plupart dans le pays.
Il y a plus d'étrangers dans ce port que dans toute autre ville de Kozakura. Ils sont principalement restreints dans les commerces et les résidences du District des Étrangers, le district de ville plus proche du Marais Shibi. En été, la malaria et quelquefois des vagues de choléra atteignent la ville, apportés par les eaux du marais et ses vapeurs miasmatiques.

Jitogawa est le meilleur endroit dans le pays pour contacter des contrebandiers et pour arranger les voyages de longue distance, à l'exception des relations directes avec les wako. La ville est dirigée pour une grande part par le za de la soie, la guilde qui monopolise le commerce de soie dans Kozakura. La guilde est très puissante dans Jitogawa et est soutenue par Takenaka Motofune, le shugo-daimyo de la province Naredo, qui reçoit des pots-de-vin du commerce de la soie. Motofune est un allié de Takenaka Sugawara.

Masakado 
Masakado est la plus grande ville dans le sud-ouest lointain de Shinkoku et marque le terminus de la Route Impériale. Un port maritime localisé dans une profonde baie naturellement abritée, la ville est fréquemment visitée par les pêcheurs et les vaisseaux marchands des proches Îles de Wa. Masakado est la demeure de beaucoup de gens de l’Esprit de la Mer. L’endroit est aussi connu pour son osier et ses manufactures de paniers et pour une teinture locale rouge faite de racines d'acajou.

Masakado fut la première ville occupée par Hidegari Iegusa et les envahisseurs de Wa en 984 CK (910 CV). Hidegari établit ses quartiers généraux naval dans Masakado et passa là beaucoup de temps avant de partir pour sa dernière campagne de la Guerre du Sud. Certains de ses partisans qui ont survécu à la défaite soutiennent que Hidegari a dissimulé dans Masakado un sceau magique et une épée appelée la Lame de l'Éclair, un katana intelligent qui augmente la dextérité de son utilisateur. Ces deux artéfacts sont des héritages que Hidegari n'avait pas souhaité risquer de garder avec lui dans ses combats. Les seigneurs de Masakado ont cherché les trésors de Hidegari, mais ils ne les ont jamais trouvés.

Odako 
Odako est le port à l'aval de Dojyu, sur le delta de la rivière Dai. C'est la ville à travers laquelle le commerce de mer avec le capital est canalisé, le port d’attache de la Marine Impériale et du navire de l'Amiral Niwa Itzusune.

Odako est probablement le port de contrebandiers le plus riche de Kozakura, opérant pratiquement sous le nez de l'empereur. La capitale offre assez de richesses et de demandes de marchandises exotiques pour que les contrebandiers trouvent un commerce profitable à Odako.

Le gang de yakuzas de la Jonque Brûlante est spécialisé dans la fabrication de costumes et de documents administratifs, et dans la fourniture de ceux-ci aux contrebandiers qui souhaitent faire paraître leurs cargaisons légitimes. Ceux qui refusent leurs services, souhaitant tenter leur chance en subtilisant quelque chose devant les autorités de port, peuvent découvrir amèrement pourquoi les yakuzas sont appelés le gang de la Jonque Brûlante. Leur chef est Ono Geku.

Renkyu 
Renkyu s’étend sur les plaines boisées de la province Dosaki où la Tanokawa (rivière Tano) rencontre la mer à côté de la forêt de Waturi. Bienheureux avec un grand port naturel et abrité et une source proche d’un excellent bois de construction, Renkyu est devenu le plus grand centre de construction navale de Kozakura. C'est aussi le site des Chantiers Navals Impériaux, un port naval et le port d'attache pour les nouveaux vaisseaux de la Marine Impériale.

Contrairement à la plupart des villes de Kozakura, Renkyu est gouverné par un conseil de guildes et d’associations commercerciales (za). Le za des constructeurs de navires est le plus important et coopère étroitement avec le shugo-daimyo de la province Dosaki dans la gestion des affaires de Renkyu.

Excepté la construction navale, Renkyu est le site d'une école d'instruction magique unique. Le wu jen Sanitobi a reçu l’illumination en étudiant les chemins ésotériques de l’école Konjo. En conséquence il a gagné des perspicacités exceptionnelles dans les mécanismes de la magie. Se spécialisant dans magie de l'eau et modifications, Sanitobi a couru l’aventure pendant bien des années et avant de se retirer dans le petit temple et l'école construits dans Renkyu. Les étudiants de l'école du Temple du Dragon de la Rivière appliquent les enseignements de Konjo à l’apprentissage de la magie. Ces wu jen sont célèbres pour leur magie cérémoniale compliquée et ses résultats spectaculaires.
Le shugo-daimyo de Dosaki est le samouraï du Peuple de l’Esprit du Bambou Katsuhara Omitsu, qui passe la plupart de son temps dans Renkyu. Il est jeune et ambitieux, et bénéficie d’un fort soutien de son peuple depuis qu'il protège les profondeurs de la forêt Waturi des intrusions de bûcherons travaillant pour les chantiers navals.

Le chef du conseil gouvernant de Renkyu est Rokuso Gohei, maître de la guilde des chantiers navals de bateaux de pêche.

Senita 
Senita s'est développé sur la richesse des récoltes de la plaine Jodo dans les provinces Takako et Ashi. Toutefois, ce centre commercial important est surtout connue comme la fausse capitale établie pendant l'Insurrection Zakura quand, pendant 68 ans, de faux empereurs ont gouverné un royaume du nord depuis cette ville.

Les chevaux excellents élevés dans les plaines proches de Senita font la renommée ses marchés aux bêtes. Les récoltes de la plaine Jodo, un port, et le commerce le long de la Route Impériale en ont fait la ville la plus riche du nord.

Sudaiko 
Sudaiko se niche dans les collines qui bordent l'océan dans la province Iwari. C'est une ville de dimension moyenne qui a prospéré grâce aux pierres précieuses extraites des collines et des montagnes des alentours. L'ambre, les topazes et les opales viennentt de Sudaiko, aussi bien que les travaux manuels délicats comme la bijouterie et les sculptures de jade.

Les temples consacrés aux esprits de la Terre abondent dans les collines autour de Sudaiko, beaucoup ayant été construits afin de les remercier pour les pierres précieuses de la région. Les sohei se heurtent fréquemment dans des disputes entre les différents cultes et temples à propos de la propriété des terres riches en minéraux. Les voyageurs dans le pays doivent prendre soin de ne pas passer sans autorisation sur les terres des temples producteurs de gemmes, ou ils auront à négocier avec des sohei ou des jito soupçonneux.

Tamanokuni 
Tamanokuni est la plus grande ville et la capitale de la province Miyama. Elle accueille la résidence locale de la famille Niwa, le site du premier temple de Miyama, et le temple provincial de l'école Kanchai. C'est aussi un port de la navigation majeur sur la côte sud de la province.

La ville a une population de 10,997 habitants et est divisée en quartiers en plus de la résidence du shugo-daiymo et les quartiers des samouraïs. Les huit quartiers sont divisés entre trois districts : le District du Pont, le District du Temple et le District du Château. De plus, il y a une communauté d'exilés à l'extérieur de la ville.

Ces dernières années le port de Tamanokuni a subi plusieurs problèmes. Il y a eu plusieurs incendies préjudiciables aux entrepôts principaux de la ville, peut-être causés par une compétition entre des négociants sans scrupules.

Plus sérieux est l’envasement graduel du delta du Tara-gawa. Les canaux à l'aval de Tamanokuni sont devenus de plus en plus étroits au fil des années, rendant l’accès au port difficile pour les vaisseaux maritimes. Plusieurs tentatives ont été faites pour draguer des portions du canal, mais le shugo-daimyo et la province manquent de ressources pour financer entièrement l’effort d'ingénierie. Un des buts du shugo-daimyo actuel, Niwa Hirotada, est d’obtenir du shogunat le financement nécessaire pour la tâche, sans trop donner en retour au shogun.

Todaijo 
Todaijo est la ville portuaire du nord sur la baie Sora dans la province Kanahanto qui était autrefois la forteresse du prince Miki. Miki a été tué et sa ville détruite par les korobokuru en 105 CK (32 CV). Cependant, Todaijo a été reconstruite avec le temps et reste un centre de commerce pour le nord lointain de Shinkoku.

Todaijo est une ville hantée par les fantômes et les esprits troublés. Ses habitants ont appris à vivre avec et évitent simplement certains bâtiments hantés par ceux qui sont morts violemment des mains des korobokuru. Les korobokuru restent importuns dans Todaijo, et les sohei et les shukenja lancent des sorts et des protections contre les esprits.

Sites remarquables

Chaînes montagneuses et sommets

Échine du Dragon 

L'Echine du Dragon est la principale chaîne de montagnes de Kozakura. Courant sur tout le long de l'île de Shinkoku, elle fut formée selon la mythologie par la venue d'un dragon de terre juste après la création de l'île par Nagikami et Namikami. Ce dragon s'est enfoui sous l'île pour dormir et il est dit que les fréquents tremblements de terre que connaît le pays sont dus à ses mouvements dans son sommeil.
L'Echine du Dragon connaît une forte activité volcanique et plusieurs de ses sommets sont actifs, entrant en éruption régulièrement.

Mont Gensuyama 
Ce volcan à la pointe sud-ouest de Shinkoku est le seul de Kozakura être entré en éruption récemment. Gensuyama est notoire pour ses dangereuses coulées de lave. Aucun village n'existe entre lui et la mer au sud, laissant vierge un paysage de pierre basaltique déchiquetée. Lors d’une éruption violente, dans la troisième année du règne de l'Empereur Reijo, des bateaux en mer ont été frappés par des pierres volcaniques. La montagne est considérée comme un lieu fréquenté par des esprits mauvais.

Des ermites des montagnes proches de Gensuyama clament qu'il y a là une entrée vers la terre souterraine du pays des morts. Ils disent aussi que les esprits qui s’échappent quelquefois du monde souterrain hantent la région. Il est certain que des kuei, des p’oh, et des con-tinh peuvent se rencontrer dans cette région.

Mont Ichiyama 
Le massif mont Ichiyama émerge distinctement de la chaîne de montagnes environnante, son sommet couronné de neige clairement visible depuis Dojyu, la distante capitale. Ichiyama est une montagne sacrée, la plus haute dans le centre de Shinkoku, et est connue pour être le lieu où l'île a commencé sa formation. C'est le site de beaucoup de cultes et de temples.

Le flanc du nord d'Ichiyama abrite un glacier et a beaucoup d'avalanches en hiver. Plus loin en bas ses pentes se trouve le Temple de Kanchai-Ryu, un des plus distingués de Kozakura. La montagne est la demeure d'au moins un t’ien lung (dragon céleste), et des tengu et des ogres se rencontrent souvent là également.

Mont Kazayama 
Kazayama se trouve à la frontière entre les provinces Iwari et Fukudo. Le sommet est plus connu comme la Montagne au Plateau Brisé, le site du célèbre duel entre les wu jen Ch’u Tei Zao et Goboro l'Estropié en 1215 CK (1142 CV) au cours duquel le sommet de la montagne a été détruit dans une bataille magique.

Autrefois un sommet haut et enneigé, Kazayama est à présent seulement notable pour sa forme concave particulière. De curieuses pierres cristallines et de l'obsidienne sont éparpillées sur les pentes de la montagne, un résultat de sa destruction magique. Avec les pierres vitreuses sont fabriqués par les habitants locaux des couteaux et des articles décoratifs. Il est dit que de tels instruments supportent très bien les enchantements et ont des propriétés magiques mystérieuses.

Mont Kojiyama 
Kojiyama est presque au centre de la province Takako. Ce haut sommet est enneigé toute l’année et était la dernière forteresse de résistance locale pendant la Guerre Hojo. Aujourd'hui ses hauteurs inhospitalières sont le refuge des ermites, des ascètes et des bandits.

La Route Impériale contourne le pied de Kojiyama, mais la montagne est si accidentée que peu laissent la route pour gravir ses hauteurs. Cachés au-dessus de la ligne de neige, se trouve le Temple de la Cascade Gelée et  le petit monastère proche dont les membres s’occupent du temple. Le chef de cet ordre est la nonne Mitsubo, la vieille femme qui a fondé la secte.

Le Temple de la Cascade Gelée est extrêmement difficile et dangereux à découvrir et même la plupart des ermites de Kojiyama ignorent son existence.

Mont Meruyama 
Meruyama est localisé dans le nord froid de Shinkoku. Ce volcan est un géant endormi qui grogne quelquefois. C'est le plus haut des volcans de tout Kozakura, mais ses pentes anormalement chaudes retiennent rarement la neige sauf durant les hivers les plus profonds. Le pic laisse échapper des vapeurs par intermittence, parfois des rots cendres et des courants de laves, et est la cause de beaucoup de tremblements de terre dans la région.

Les tengu et les oni sont particulièrement gênants autour de cette montagne. Des shinen-gaki peuvent aussi s'y rencontrer.

Mont Nidoyama 
Nidoyama, ou Montagne aux Deux Pics, se dresse dans l'ouest de la province Maeshi. C'est une des rares montagnes enneigées de Kozakura, et plusieurs petits glaciers remplissent ses étroites vallées.

Nidoyama n’a rien de remarquable excepté ces glaciers, et certains korobokuru ont refusé d'émigrer de cette région quand leurs congénères sont partis pour Tenmei il y a longtemps de cela. Il y a beaucoup de gens du peuple de l'Esprit de la Rivière dans cette région qui ont des liens spéciaux avec les ruisseaux coulant des glaciers.

Mont Satoyama 
Satoyama se trouve à la limite nord de la province Hochi et est une autre des montagnes majeures de Shinkoku. Ce sommet supporte l’impressionnant Château Sato, une redoutable forteresse qui a joué un rôle décisif dans les discussions frontalières entre les provinces Hochi et Takako.

La peu conventionnelle dame samouraï Sato Kitashi, est shugodai de la province Hoichi. Elle est célibataire et la seule héritière de son père, le seigneur Sato Mikio, shugo-daimyo de la province.

Mont Tokuyama 
Ce sommet couronné de neige est la pierre angulaire des limites des provinces Takako, Ashi et Yokozu. Sur son flanc sud-est se trouve le Temple Namikami dont les guerriers sohei patrouillent la région et influencent grandement la politique frontalière entre les trois provinces.

Hojo Kamuri, le shogun retraité et arrière-grand-père de Hojo Kawabuko, vit au Temple Namikami sous le nom de Setsu. À cause de son ancien statut de samouraï hautement respecté, il est devenu le chef de la force sohei du temple et planificateur de leurs activités militaires.

Les moines et les sohei du temple soutiennent Kawabuko pour rester à la place de shogun et ont forcé plusieurs familles de samouraïs du nord à le soutenir également. Ils traitent rudement ceux qu’ils rencontrent et qui s'opposent ouvertement à Kawabuko.

Dents de Kanfu 

Les Dents de Kanfu est le nom donné à la chaîne de montagne située au sud de l'île de Tenmei. Son point culminant est le volcan Daidake.

Mont Daidake 
Ce volcan de l'île de Tenmei crache constamment des fumées et des vapeurs, mais n'est pas entré en éruption de mémoire d’homme. Les sources chaudes et les geysers sont communs dans la région.

Il y a trois cents ans, les partisans d'une secte bannie de l'École Konjo ont trouvé refuge dans l’île de Tenmei et s’installèrent sur les plaines au pied du volcan. Ils vivent là, replié du monde, pratiquant les rites anormaux et les cérémonies pour lesquelles ils ont été bannis de Shinkoku.

Le shugodai de la province de Tenmei, Suzuki Motosune, est presque un converti de la Brume Rouge et est facilement influencé par le Temple.

Chaîne Gosuki 
La chaîne Gosuki est le nom donné à la chaîne de montagne située au nord de l'île de Tenmei. Riches en minéraux de toutes sortes, ces montagnes sont habitées principalement par des korobokuru.

Forêts 

Les montagnes de Kozakura sont généralement couvertes de forêts de pin et de cèdre. Les collines plus basses comprennent également des bosquets de bambou et de cyprès.

Les plus importantes de ces forêts sont reconnues par leur nom.

Forêt de Benduri 

Située sur l'île de Mikedono, la forêt de Benduri se compose principalement de bambou, avec des bosquets de cyprès.

Forêt de Chijoshi 

Située sur l'île de Kanshu, la forêt de Chijoshi est principalement composée de cèdre et de bambou. C'est le territoire des gens du Peuple de l'Esprit du Bambou qui contrôlent l'île.

Forêt de Fokobi 

Située sur l'île d'Hinomoto, la forêt de Fokobi est dense et composée de bambou et de cyprès. Elle est le refuge du dieu Nagikami, qui s'y est retiré après la mort de sa compagne Namikami.

Forêt de Kanfu 

Située sur l'île de Tenmei, la forêt de Kanfu se compose principalement de bambou et de cèdre.

Forêt de Minodati 

Située au sud-ouest de la ville de Sudaiko, la forêt de Minodati est composée de bambou, de cyprès et de cèdre.

Forêt d'Obitake 

Située sur l'île de Ryuten, la forêt d'Obitake est peu explorée par les barbares humains qui vivent sur les côtes de l'île et est composée de teck et de cèdre.

Forêt de Waturi 

Couvrant plusieurs provinces à l'ouest de Renkyu, la forêt de Waturi se compose de teck et d'acajou. Elle est la demeure de nombreux gens du Peuple de l'Esprit du Bambou.

Marais

Marais Kebinuma 
Le marais Kebi s’étire entre la côte et les collines basses à la limite nord-est de la plaine Dai. Il est exploité par les paysans qui chassent les anguilles, les langoustines et les oiseaux sauvages du marais. La Route Impériale contourne Kebinuma au nord, en évitant ses chemins détournés sans issue et les vapeurs charriant la malaria.
Le marais est une cachette pour les hors-la-loi et autres réfugiés, surtout ceux qui fuient la justice impériale ou ont des ennemis dans la capitale. Les paysans qui vivent du Kebinuma restent près de ses bords, et osent rarement dans les profondeurs du marais où des bêtes affamées et hostiles vêtues de chiffons vivent dans la solitude.

Marais Shibinuma 
Shibinuma est le marais qui se trouve à travers la rivière venant de la ville de Jitogawa. C'est une étendue d'eau imprégnée d'arbres, inondée lorsqu’un tremblement de terre a changé le cours de la Rivière Jito il y a 50 ans.

Le Marais Shibi n’a aucun chemins et est plein de dangereux sables mouvants. Les pêcheurs travaillent les voies navigables dans des barques pour la récolte de l'anguille, mais ils rapportent aussi que des sangsues, des escargots et d'autres créatures géantes désagréables abondent aussi dans le marais. Quelques hardis reclus religieux habitent également dans le marais, mais il est difficile de déterminer où exactement.

Temples

Temple de Kancha-Ryu 

Le Temple de Kancha-Ryu est niché dans une haute vallée de montagne sur le flanc sud-est du mont Ichiyama. C'est un des plus vieux temples de Kozakura, construit immédiatement après la fondation de l'école Kanchai et le temple principal de Dojyu. Le temple d’Ichiyama contrôle la richesse de beaucoup de propriétés dans la province Sudai et les provinces limitrophes et commande une des plus grandes armées de sohei de Kozakura.

Ce temple se trouve près des sources chaudes du Pont Céleste, un site sacré associé à la création de Shinkoku selon la mythologie, et sont considérées comme les premières sources apparues dans la terre nouvellemment créée. Le temple et son cadre sont la destination de centaines de pèlerins chaque année, et le domaine du temple inclut des pèlerinages, des temples et des hospices pour ceux qui voyagent ici.

L'abbé de Kancha-Ryu a le nom monacal de Motsegai. Il est membre du clan Ikeda et a des alliances fortes avec la noblesse de la cour. En effet, les membres de la famille impériale se retirent traditionnellement dans ce temple s'ils choisissent de prendre une vie monacale, comme c’est le cas du moine Shoku (l'Empereur Retraité Gobidamu) qui vit maintenant au temple.

Depuis que Shoku a gagné le soutien du temple pour Takenaka Sugawara sur la demande de l'empereur retraité, les sohei de Kancha-Ryu se trouvent prêts à aider les projets militaires des Takenaka du nord-ouest. Leur présence armée domine la province Sudai, et ils se sont heurtés ouvertement avec les troupes du shikken et de ses alliés. Voyager dans cette région est risqué pour ceux qui soutiennent ouvertement le shikken.

Le général de l'armée sohei du temple est Egetsui. Il est un hengeyokai, bien que cela soit peu connu.

Temple de Namikami 
Le Temple de Namikami est localisé sur les pentes du mont Tokuyama dans la province Yokozu. C'est un du plus vieux et les plus sacrés des temples de Kozakura. À cause de la place stratégique de Tokuyama à la jonction de quatre frontières provinciales, les riches propriétés de Namikami lui ont apporté une influence considérable dans la région, alors que les sohei du temple ont déterminé le résultat de beaucoup de disputes de frontière.

L’ancien shogun Hojo Kamuri (arrière-grand-père de Hojo Kawabuko) s'est retiré pour devenir le moine Setsu au temple de Namikami. À cause de sa formation militaire et de son haut rang, il a pris en charge les sohei qui était pratiquement sans chef depuis que Futoro, le patriarche du temple, a été sérieusement blessée il y a deux ans. Les sohei de Namikami ont depuis persuadé  beaucoup de samouraï dans les provinces du nord d’être derrière la succession de Hojo Kawabuko au poste de shogun.

Sous les bâtiments du temple sont des sources qui fournissent de l'eau en cas de siège. Les maîtres du temple ont longtemps cru qu'un de ces puits venait du lieu dans Tokuyama où selon la mythologie la déesse Sœur Céleste (Namikami) est enterrée. Le secret du puits et de ce qui repose à sa source ont péri avec la mort prématurée de l'abbé il y a 200 ans et ne sont plus connus par ceux qui habitent dans le temple.

Temple de la Cascade Gelée 
Cachés au-dessus de la ligne de neige du mont Kojiyama se trouvent le Temple de la Cascade Gelée et un petit monastère dont les membres proche s’occupent du temple. Le monastère est une série de cavernes naturelles habitées par les moines et les religieuses. Cette petite secte accepte de nouveaux membres parmi ceux qui sont assez tenaces pour trouver le temple caché et endurer le froid permanent à cette altitude.

Les membres de cet ordre ont maîtrisé une technique d’arts martiaux exceptionnelle appelée style de l'Ombre de la Glace qui garde le combattant près du sol et mêle balayages de jambes et combat au sol. C'est un style difficile à contrer avec les formes d'arts martiaux traditionnelles et est particulièrement efficace pour combattre sur des terrains lisses, enneigés, ou couverts de glace. La dirigeante de cet ordre est la religieuse Mitsubo, une vieille femme qui a fondé la secte.

Le Temple de Cascade Gelée est extrêmement difficile et dangereux à découvrir. Même la plupart des ermites de Kojiyama ignorent son existence.

Temple de la Brume Rouge
Il y a trois cents ans, les partisans d'une secte bannie de l'École Konjo ont trouvé refuge dans l’île de Tenmei et s’installèrent sur les plaines au pied du volcan Daidake. Ils vivent là, replié du monde, pratiquant les rites anormaux et les cérémonies pour lesquelles ils ont été bannis de Shinkoku.

Ces shukenja et leurs partisans habitent  aujourd'hui dans un village caché dans le labyrinthe de geysers et fumerolles à la base du Daidake. Le Temple de la Brume Rouge est le centre de leur adoration et de leurs activités de communautaires qui incluent des sacrifices vivants au monde élémentaire et aux esprits du feu du volcan.

Ceux qui s’aventurent dans le territoire de la Brume Rouge reviennent rarement pour en parler. Les shukenja de ce culte se hasardent parfois dans d'autres parties de Tenmei, en recrutant des fidèles pour leurs croyances. Ils sont connus pour avoir une attache plus proche aux esprits du monde que la plupart des sectes. Ils prêtent quelquefois leurs services aux seigneurs qui récompensent le temple avec de la nourriture, de la terre ou de l'argent.

Le shukenja qui dirige le Temple de la Brume Rouge est Hanomoto Genji. Le shugodai de la province de Tenmei, Suzuki Motosune, est presque un converti de la Brume Rouge. Il discute souvent avec Hanomoto et est facilement influencé par lui.

Divers

Pavillon de Jade 
Situé dans les montagnes au nord d'Ichiyama, le Pavillon de Jade se trouve sur un flanc de colline au-dessus du Lac Nodoshin. Le pavillon est une merveille étincelante en cèdre recouverte de jade vert clair et blanche et décoré avec des sculptures et des treillis d'or. Il paraît serein et désert.

Le Pavillon de Jade a été construit par l'Empereur Gofukakuji en 1336 CK (1263 CV). Il pensait en faire une retraite d’été où il pourrait méditer et admirer les vues merveilleuses, différentes depuis chaque fenêtre du pavillon. À l'intérieur, des tatami couvrent entièrement le sol, et des objets d'art sont exposées pour la contemplation.
Le Pavillon de Jade contient une fortune en œuvres d'art inestimables, mais est en réalité mieux protégé qu'il ne semble. Des gardes d'élite sont postés dans la nature, hors de vue du pavillon, mais le gardent de toute tentative d’approche. L'empereur actuel visite rarement l’endroit, mais les gardes restent. À l'intérieur, il y a des protections magiques et des pièges pour sauvegarder la personne de l'empereur et le contenu du pavillon. Il est dit que les œuvres d'art exposées sont changées régulièrement, les pièces non utilisées étant entreposées dans des endroits secrets du bâtiment.

Le Pavillon de Jade offre une cible tentante pour les voleurs, mais il est bien gardé. Il s'agit, après tout, de l'une des retraites personnelles de l'empereur.

Fonderie Impériale 
La Fonderie Impériale de Nakohama est une structure de murs épais sur une fondation de roche dure, ressemblant à un château derrière ses fortifications. Située sur une colline surplombant le port de Nokohama, c’est le terminus de la route venant des mines d’argent de l’île. L'argent est fondu dans la structure fortifiée et transformé en pièces de monnaie pour l'empereur. Les mines les plus riches de Kozakura sont sur l’île de Mikedono, et la plupart des pièces de monnaie impériale sont donc fabriquées dans cette fonderie.

La forteresse est gardée par une armée de près d’un millier d’hommes servant également de marins sur les bateaux transportant les précieuses pièces de monnaie pour les protéger des wako pendant la traversée jusqu’à Dojyu. C'est une précaution contre les wako qui seraient tentés de capturer une de ces cargaisons d’argent impérial ou prendre les réserves d’argent de la fonderie. Le capitaine wako Pan Chu a embauché des ninja pour espionner la fonderie, mais n'a pas encore tenté de voler de l'argent.
Hojo Kagohige est le superviseur de la fonderie impériale et le chef des forces armées qui la gardent.

École d'escrime d'Ebusado 
L’école de l'Eau Étincelante est dirigée par le célèbre kensai Ebusado. Localisée à flanc de colline face à l'océan dans Yoemura (Île Mikedono), l'école est une simple salle d'entraînement de bois aux portes en papier de riz. La cour autour contient une forge et un minka où Maître  Ebusado vit, avec un plus grand minka partagé par ses étudiants.

Cette école est nommée d’après la technique d'épée du maître kensai Ebusado, inspirée par le scintillement rapide et insaisissable de la lumière qui se reflète sur l'eau. L’école est simple et petite et ne donne aucun indice sur la qualité de son instruction martiale. Les meilleurs kensai et samouraïs du pays viennent de l’école de Maître Ebusado. Il est très difficile d’y être admis, mais la formation est bon marché pour ceux qui en sont jugés digne, et leurs compétences militaires en ressortent sensiblement supérieures à ceux de diplômés d'autres écoles. Toutefois, il n’y a jamais plus de 10 étudiants en formation en même temps.

Refuge de Yosuki 
L’île de Matsujima est le refuge de la wu jen Yosuki. Elle n’est alliée à aucune cause ou faction, et opère uniquement selon son bon vouloir.

Les villageois la soignent dans sa maison isolée, apportent sa nourriture et ont juré de ne pas parler d'elle aux étrangers. En échange, elle les protège des wako et des plus mauvaises tempêtes. La maison de Yosuki n'existe pas tout à fait sur le plan matériel, et elle en connait beaucoup sur les mystères de la magie. Quelques wu jen viennent parfois pour étudier avec elle.

Route Impériale 
La Route Impériale court sur toute la longueur de Shinkoku. Elle traverse des terres côtières plates dans la plupart de sa longueur, restant principalement sur le côté du sud des montagnes centrales. Une série de maisons d’étape est placée approximativement tous les 20 milles, fournissant le rafraîchissement pour les guides impériaux et autre circulation. C'est la route la plus longue et la mieux gardée du pays.

La Route contourne les montagnes, mais va rarement loin dans leurs hauteurs. Cela n'a jamais été nécessaire, puisque la plupart des Kozakurans habitent dans les vallées proches de la côte, et parce que les routes de montagne sont dures à maintenir et une proie facile pour les bandits. Les troupes impériales sont placées tous les milles et sont supposées patrouiller la Route et prévenir des attaques de bandits.

La Route Impériale traverse l’Echine du Dragon en deux endroits notables. Dans le nord, elle coupe à l'intérieur de la Plaine Jodo, contourne le mont Satoyama, puis continue son chemin sur le côté nord des montagnes. Dans le sud-ouest, une addition récente à la route coupe sur les montagnes à Chimotoge (la Passe Chimo). Elle est quelquefois appelée la Route de Renkyu et connecte la capitale Dojyu avec la base navale et le centre économique de Renkyu. La route est en mauvais état et dangereuse au nord de Todaijo et fait plus souvent l’objet de razzia par les bandits que le long du nouveau tronçon de la Route de Renkyu.

Sources 
 Kara-Tur The Eastern Realms, Boxed set TSR, 1988.
 Oriental Adventures OA1 : Swords of the Daimyo de David "Zeb" Cook TSR, 1986.
 Oriental Adventures OA2 : Night of the Seven Swords de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie TSR, 1986.
 Monstrous Compendium, Kara-Tur Appendix, de Rick Swan, TSR, 1990.

Région des Royaumes oubliés